Geografia dos Estados Unidos
Condado de Louisa (Iowa)
Condado de Louisa (Virgínia)
Louisa (Virgínia)
Louisa (Kentucky)
Outros usos
Louisa (filme), com Ronald Reagan

Desambiguações de topônimos